Varnier ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Victor Varnier (1859–1902), französischer Geburtshelfer und Radiologe
 Marco Varnier (* 1998), italienischer Fußballspieler
 Matteo Varnier (* 1979), italienischer Beachvolleyballspieler
 Pierre Henri Varnier (1826–1890), französischer Künstler 

Siehe auch:
 Warnier